Магомедов — прізвище, яке має тюркське походження. Воно утворене від чоловічого імені Магомед (Мухаммед), що в перекладі з арабської означає «той, кого прославляють». Пророк Мухаммед став засновником ісламу в VII ст.

Відомі носії

Жінки 
 Магомедова Ханум Магомедівна (1904—1991) — радянський діяч сільського господарства. Перший Герой Соціалістичної Праці на Північному Кавказі, перший заступник голови Президії Верховної Ради — депутат Верховної ради РРФСР III і IV скликань, депутат Верховної Ради Дагестанської АРСР.

Чоловіки 
 Багаутдін Магомедов (1942) — духовний лідер дагестанських салафітів (ваххабітів)
 Магомедов Борис Вікторович (1949) — український археолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Джамаладдін Магомедов (1989) — азербайджанський і російський борець вільного стилю, призер чемпіонату Європи та світу, учасник Олімпійських ігор
 Магомедов Джамалутдін Махмудович (1908—1982) — голова Ради народних комісарів Дагестанської АРСР, міністр сільського господарства Дагестанської АРСР. Депутат Верховної Ради Російської РФСР 1-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го і 4-го скликань.
 Магомедов Іслам Курбанович (* 1991) — російський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європейських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Магомедов Кадир Кримханович (1972—2015) — молодший сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Магомедов Магарам Ісрапілович (* 1966) — таджицький шахіст, представник Росії від 2000 року, гросмейстер.
 Магомедов Магомедсалам Магомедалієвич (* 1964) — російський політичний і державний діяч. Заступник керівника адміністрації Президента Росії.
 Магомедов Магомедхан Магомедович (1998) — російський та азербайджанський борець вільного стилю, чемпіон Європи.
 Магомедов Махмуд Ідрисович (* 1986) — азербайджанський та російський борець вільного стилю, переможець та призер чемпіонатів Європи, переможець Кубку світу.
 Магомедов Муса Сергоєвич (1970) — український політик, народний депутат України 9-го скликання.
 Магомедов Руслан Садрудинович (* 1984) — голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 Магомедов Руфат Султанбекович (* 1992) — український дзюдоїст. Майстер спорту України. Бронзовий призер літніх Паралімпійських ігор 2020.
 Магомедов Саудрин — доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Магомедов Хаджимурад Сайгідмагомедович (* 1974) — російський борець вільного стилю, чемпіон та срібний призер чемпіонатів світу.

Примітки 

Дагестанські прізвища